Шель
 Шель, Виктор Иванович (1951—2022) — советский футболист, российский футбольный тренер.
 Шель, Генрих (1829—1909) — рижский архитектор, совладелец строительной компании «Шель и Шеффель».
 Шель, Иоган (1889—1958) — норвежский шахматный композитор, международный арбитр по шахматной композиции.
 Шель, Юлиан Карлович (1846—1881) — ботаник, ассистент кафедры ботаники Казанского университета.

Составные фамилии 
 Фитингоф-Шель, Иван Фёдорович (1722—1792) — деятель Просвещения из остзейского рода Фитингофов, отец естествоиспытателя Б. И. Фитингофа и знаменитой баронессы Криденер.

Топонимы 
  — город во Франции